Der Cần Thơ FC () ist ein Fußballverein aus Cần Thơ, Vietnam. Aktuell spielt der Verein in der zweithöchsten Liga des Landes, der V.League 2.

Erfolge 
 Vietnamese Second League: 2001

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Cần Thơ Stadium in Cần Thơ aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 45.000 Personen.

Koordinaten:

Saisonplatzierung

Trainerchronik 
Stand: Januar 2021

Weblinks 
 Cần Thơ FC in der Datenbank von transfermarkt.de
 Cần Thơ FC in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Vietnamesischer Fußballverein
Gegründet 1980
FC